Falucho bezeichnet:

 Falucho (La Pampa), Ort in Argentinien
 Santos Benigno Laciar (* 1959), bekannt als Falucho, argentinischer Boxer
 Félix Luna (1925–2009), Pseudonym Falucho, argentinischer Anwalt, Historiker, Schriftsteller und Politiker